Женская национальная сборная Японии по софтболу — представляет Японию на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Ассоциация софтбола Японии ().

В течение многих лет одна из ведущих софтбольных женских сборных команд в мире, неоднократно была чемпионом или призёром летних Олимпийских игр, чемпионатов мира и других крупных международных турниров уровня сборных.

Результаты выступлений

Олимпийские игры

Чемпионаты мира

Чемпионаты Азии по софтболу

Азиатские игры

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Японии по софтболу

Ссылки 
 Ассоциация софтбола Японии (Japan Softball Association)
 Конфедерация софтбола Азии (SCA) (в веб-архиве)
 
 Международная федерация бейсбола и софтбола

Япония
Софтбол в Японии
Софтбол женская